Town House oder Townhouse steht für:

 Town  House, den  Originaltitel des US-Romans Super Agoraphobie-Therapie von Tish Cohen
 Town House (Inveraray), Bauwerk in Schottland
 Town House Galleria, ein Luxushotel in Mailand
 Townhouse Studios, Tonstudio in London
 Townhouse (Stadthaus)

Siehe auch:
 Old Town House
 The Town House
 Reihenhaus (engl. town house)